Manuel Sánchez, Manu Sánchez o Manolo Sánchez puede referirse a:

Políticos 
 Juan Manuel Sánchez Gordillo (1952-), político sevillano.
 Manuel Sánchez Ayuso (1941-1982), político murciano.
 Manuel Sánchez-Badajoz (1892-1936), político extremeño.
 Manuel Sánchez Vite (1915-1994), político mexicano.
 Manuel Enrique Sánchez Rojas, político costarricense.

Deportistas 
 Manuel Sánchez Pérez (1941-), futbolista mexicano.
 Manel Sánchez (1958-), baloncestista español, lucense.
 Antonio Manuel Sánchez Gómez, Manu (1979-), futbolista español.
 José Manuel Sánchez Canillas (1960-), futbolista español.
 Juan Manuel Gómez Sánchez, Juanma (1981-), futbolista español.
 Manuel Rosas Sánchez (1912-1989), futbolista mexicano.
 Manuel Sánchez Delgado, Manolo (1965-), futbolista español.
 Manuel Sánchez Montemayor (1991-), tenista mexicano.
 Manuel Sánchez Murias, Manolo (1976-), exfutbolista y entrenador español.
 Manuel Sánchez Martínez, futbolista argentino.
 Manuel Sánchez, tirador chileno.

Otros 
 José Manuel Sánchez Ron (1949-), científico español.
 Manuel Sánchez Arcas (1897-1970), arquitecto español.
 Manuel Sánchez Corbí (1963-), coronel de la Guardia Civil español.
 Manuel Sánchez Cuesta (1884-1939), periodista español.
 Manuel Sánchez Cuesta (1942-), filósofo español.
 Manuel Sánchez Mármol (1839-1912), escritor mexicano.
 Manuel Sánchez Vázquez (1985-), humorista español.
 Manuel Márquez Sánchez de Movellán (1902-¿?), militar español.
 Manuel Sánchez González (1950-), economista mexicano.
 Manuel Sánchez González (1967- ) periodista español.
 Manuel Sánchez Fernández (1968-), presentador deportivo español.
 Juan Manuel Sánchez Barrantes (1907-1990), escultor costarricense.